Bosa - п'ятий альбом Анни Марії Йопек виданий в  2000 року Universal Music Group. Співачка на диску розмістила подарунок у вигляді треків: "W Smudze Cienia" і "Szepty i Łzy".

Список треків 
 Bukowina
 Nim słońce wstanie
 Jeżeli chcesz
 Nigdy więcej
 Cyraneczka
 Jednocześnie
 Tęskno mi tęskno
 Kiedy mnie już nie będzie
 Z powietrza
 Bosa
 Nielojalność
 W smudze cienia (bonus)
 Szepty i łzy (bonus)
+Szepty i łzy (відео)

Примітки 

Музичні альбоми 2000